Esistono due comuni francesi con questo nome

Fronsac – Alta Garonna
Fronsac – Gironda